Bartflechte bezeichnet
 ein Exemplar bzw. Taxon der Gattung der Bartflechten
 das Symptom einer durch Pilze verursachten Hauterkrankung, siehe Tinea barbae